Ел Коче има више значења:

 Ел Коче (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коче (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику